Astruc ():
 Myrtus communis

Nombres 
 Astruc Rimoc (Remoc, Raimoc) (Dios), , poeta y médico judío
 En Astruc de Lunel, Rabbi Abba Mari ben Moses ben Joseph (1250, Lunel – 1306)

 Alexandre Astruc (1923 – 2016), director de cine, guionista y novelista francés (en)
 Didier Astruc (* 1946), químico francés (en)
 Edmond Astruc (1878 – 1977), artista francés (fr)
 Jacques Astruc (* 1963), escritor francés y estudioso de la literatura
 Jean Astruc (1684, Sauve – 1766)
 Jean Astruc (Mandagout) (1654 – 1702), camisard francés
 Zacharie Astruc (1835 – 1907), un pintor, escultor, poeta y crítico de arte francés